Por Rage pode estar à procura de:

Música
 Rage Against the Machine, uma banda de rapcore norte-americana
 Rage (banda), uma banda de metal alemã

Filmes
 Rage (1972), um filme de 1972 dirigido e interpretado por George C. Scott
 Rage (2009), um filme estrelado por Jude Law e Judi Dench
 Rage (2014), um filme de 2014 estrelado por Nicolas Cage

Jogos
 Rockstar Advanced Game Engine, um motor de jogo desenvolvido pela Rockstar North
 Rage (jogo eletrônico), um jogo em desenvolvimento pela id Software

Outros
 Rage (livro), um livro escrito por Stephen King

Desambiguação